Франсуа Бушард (;  8 серпня 1973, Броссар, Квебек, Канада) — канадський хокеїст захисник.

Кар'єра 
Кар'єру розпочав у команді Північно-Східного університету в сезоні 1991/92. У сезоні 1996/97 переїхав до Європи, де підписав контракт з фінським клубом Кярпят. Надалі виступав за клуби: ГПК «Гямеенлінна» (Гямеенлінна); німецькі: «Аугсбург Пантерс», ЕРК Інґольштадт, Франкфурт Ліонс та «Адлер Мангейм», грав також за шведські МОДО та Юргорден. Завершив свою кар'єру після двох сезонів виступів за віденський «Відень Кепіталс» у 2011 році.

Нагороди та досягнення 
 2001 чемпіон Швеції в складі «Юргорден»
 2004 чемпіон Німеччини у складі «Франкфурт Лайонс»
 2007 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм».
 2008 Гра All-Star ДЕЛ

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com 
Профіль на eliteprospects 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Кярпята»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Юргордена»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Франкфурта»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Відень Кепіталс»